Делибашич () — фамилия, распространённая среди сербов, хорватов, боснийцев и черногорцев.

 Андрия Делибашич (род. 1981) — черногорский футболист.
 Мирза Делибашич (1954—2001) — югославский баскетболист.